Timmelbach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Timmelbach (Göllersbach), linker Zufluss zum Göllersbach in Niederösterreich
 Timmelbach (Isel), linker Zufluss zur Isel durch das Timmeltal in Osttirol